— поширене японське прізвище.

Відомі носії
 Накамура Айко (н. 1983) — японська тенісистка. 
 Накамура Есікото (1867 — 1927) — японський політичний діяч. 
 Накамура Кінносуке I (1932 — 1997), він ж Еродзуя Кінносуке — японський актор кабукі, кіно і телебачення. 
 Накамура Коїті (н. 1964) — японський геймдизайнер та продюсер, президент компанії Chunsoft. 
 Накамура Куніо (н. 1943) — палауанський політичний та державний діяч. 
 Накамура Кенго (н. 1980) — японський футболіст, півзахисник збірної Японії з футболу. 
 Накамура Син'їтіро (1918 — 1997) — японський письменник та літературознавець. 
 Накамура Сюдзі (н. 22.05.1954) — японський фізик, винахідник світлодіода на основі нітриду галію. 
 Накамура Сейсаку (? — 1944) — японський серійний вбивця-підліток. 
 Накамура Сюнсуке (н. 1978) — японський футболіст, гравець національної збірної. 
 Накамура Тадасі (н. 1942) — майстер карате, учень Масутацу Оямі, основоположник Сейдо-карате. 
 Накамура Хадзіме (1912 — 1999) — японський науковець, фахівець з історії індійської філософії. 
 Накамура Хікару (н. 1987) — шаховий гросмейстер із США. 
 Накамура Юіті (н. 1980) — японський сейю.

Топоніми
Накамура (Кіото)
Накамура (Токіо)
Район Накамура